Город Чкаловск или городско́й о́круг город Чкаловск — административно-территориальное образование (город областного значения) и муниципальное образование со статусом городского округа в Нижегородской области России. До 2015 года составлял Чкаловский район .

География 
Городской округ город Чкаловск расположен на северо-западе Нижегородской области и граничит с Пучежским , Верхнеландеховским и Пестяковским районами  Ивановской области на севере, северо-западе и западе, соответственно,  с Володарским районом и Балахнинским муниципальным округом Нижегородской области на юге и юго-востоке и имеет водную границу с Городецким районом и Сокольским городским округом Нижегородской области. Землями городского округа города Чкаловска открывается территория Нижегородской области на северо-западе. Площадь — 87 700 гектар.

История 
В древние времена на юго-востоке самостоятельного Ростово-Суздальского княжества, впоследствии Владимиро-Суздальского, естественным рубежом на пути нападения волжских булгар была Балахнинская низина с непроходимыми лесами, болотами и торфяниками. После нападения волжских булгар на Ярославль, великий князь Юрий Долгорукий в 1152 году ставит на левом берегу Волги крепость Городец, которая контролировала торговый путь и военные дороги вверх по Волге. В то же время, в XII веке, на правом берегу Волги возникает Василева Слобода (современный город Чкаловск), названная в честь сына Юрия Долгорукого — Василия Юрьевича.

В XIV-XVII веках Василева Слобода была родовой вотчиной князей Шуйских. С 1610 по 1764 год — монастырским владением. После ликвидации монастырских владений перешла в разряд экономических сел. В XIX веке Василева Слобода стала большим базарным селом в составе Балахнинского уезда.

Василева Слобода является родиной легендарного лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. В 1937 году жители рабочего поселка Василёво и Василёвского района, отдавая дань уважения своему великому земляку, обратились с просьбой в президиум ВЦИК о переименовании Василёво в Чкаловск. Просьба жителей было удовлетворена: с 28 августа 1937 года рабочий поселок и район стали носить имя Валерия Павловича Чкалова.

В 2015 году административно-территориальное образование Чкаловский район был преобразован в город областного значения Чкаловск, а все муниципальные образования Чкаловского муниципального района были преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование городской округ город Чкаловск.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Чкаловск) проживают  % населения района.

Административно-территориальное устройство 
Город областного значения включает в себя следующие административно-территориальные образования: 1 город и 8 территориальных отделов. До 2015 года в Чкаловском муниципальном районе они соответствовали 1 городскому и 8 сельским поселениям. В 2015 году все муниципальные образования района были преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование городской округ город Чкаловск.

Населённые пункты 
В состав города областного значения и городского округа входят 228 населённых пунктов:

Законом Нижегородской области от 31 июля 2017 года № 83-З, 12 августа 2017 года село Пурех и деревня Остапово были объединены в село Пурех.

Ресурсы 
 Земельные ресурсы
На территории района преобладают дерново-подзолистые, тонко-супесчаные и средне-легкосуглинистые почвы. Эти почвы малоплодородны, бедны перегноем, азотом и фосфором, маломощны и бесструктурны, содержат 2-3 % глинистых частиц. Однако, при известковании и внесении минеральных удобрений, эти почвы позволяют собирать хорошие урожаи зерновых, льна, картофеля, кормовых трав и корнеплодов. На землях района расположен значительный массив плодородных почв, развившихся на тонкопесчанистых суглинках. Коэффициент расчлененности почв овражно-балочной сетью составляет преимущественно 0,5 км/км², лишь в некоторых местах достигает величины 1 км/км².

 Минеральные ресурсы
На территории района выявлены запасы некоторых минеральных ресурсов. К ним относятся запасы гипса и ангидрита — около 2000000 м³, глины для строительной керамики — около 1000000 м³. Возможно выявление залежей карбонатных пород. Встречаются проявления стекольных песков. В южной части района находятся значительные площади торфяника, основная часть которого располагается в Володарском районе и Ивановской области.

 Лесные ресурсы
Чкаловский район относится к многолесным районам области. Его лесистость составляет 54 %. Чкаловский район находится в подзоне елово-широколиственных (смешанных) лесов. На юге района встречаются сосновые и елово-сосновые леса. Общая площадь лесных земель района составляет 46500 гектар, в том числе леса 1 группы — 44300 гектар. По состоянию на 1 января 2000 общий запас древесины равен 6076000 м³, в том числе хвойные породы — 4097000 м³, запас спелых пород составляет 115000 м³. Расчётная лесосека по главному пользованию равна 8600 м³. Площадь насаждений, нуждающихся в рубках ухода и санитарных рубках, равна 15000 гектар, ежегодный размер пользования от всех рубок леса составляет 20000 м³.

 Водные ресурсы
Основу водных ресурсов территории формирует Горьковское водохранилище, по берегам которого проходит граница Чкаловского района. Уровень воды водохранилища колеблется от 84 метров над уровнем моря с мая по декабрь, что соответствует нормальному проектному горизонту, до 82 метров — с декабря до середины апреля. По территории района протекает множество ручьёв и небольших речек. Троца, Дорок, Санахта, Юг, Чёрная имеют протяженность более 10 км. Среднегодовой модуль стока поверхностных вод района равен среднеобластному — 5,5 л/сек с км² — и обозначает количество воды в литрах, стекающее в секунду с 1 м² площади бассейна. Ресурсы поверхностных вод Чкаловского района, таким образом, составляют 151700000 м³ в год.

Промышленность 

 АО «Чкаловская судоверфь» (строительство, ремонт и пере­обо­ру­до­ва­ние судов);
 АО завод «ПОЛЕТ» (производство комплектующих изделий для специального приборостроения, автопрома и РЖД);
 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» (производство линейной арматуры для ЛЭП);
 ООО «Рост» (производство вентиляторов для нефтяной, газовой, химической, металлургической промышленности и общего машиностроения);
 ЗАО "Чкаловская швейная фабрика" (спецодежда);
 ЗАО «Гипюр» (строчевышивальная фабрика);
 ООО «Лён» (производство и оптовая продажа растительных масел);
 ООО «Бальзам» (выпуск алкогольной продукции);
 ЗАО «Светлана»;
 ООО «Чкаловский плодопитомник НН» (продажа плодовых, ягодных и декоративных культур);
 ООО «БИМ» (электромонтажные работы);
 ООО «Стройвесс» (строительство жилых и нежилых зданий);
 ООО «ПУРЕХОВСКИЙ ХЛЕБНЫЙ ДОМ» (производство хлебо-булочных изделий);
 ООО «Лагуна-ЮГ» (комплекс отдыха и развлечения).

Культура и образование 
 Учреждения образования
Система образования округа включает в себя:

- 11 детских дошкольных учреждений (7 учреждений в г. Чкаловск, 4 в сельской местности) 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Пчелка»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 имени В.П.Чкалова
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Сказка»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Березка»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Солнышко»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Кроха»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Светлячок»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 «Рябинка»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20  «Ягодка»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 «Кораблик»
 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 «Аленушка»

- 9 общеобразовательных организаций (5 средних школ, 2 - основных, 2 - начальных)

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя школа №4 имени В.В.Клочкова
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чкаловская  средняя школа № 5
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Либежевская средняя школа имени Р.Е.Алексеева
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пуреховская средняя школа
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сицкая средняя школа
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Катунская основная школа
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Соломатовская основная школа
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вершиловская начальная школа
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Котельницкая начальная школа

Кроме того, в округе функционируют Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Чкаловская школа-интернат" и Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Либежевский детский дом "Кораблик". 

Среднее профессиональное образование представлено Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий» (ГБПОУ «ЧТТИТ») (до 2004 года Чкаловское профессиональное училище № 13, с 2004 по 2011  Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Чкаловский агропромышленный техникум»). В настоящее время техникум реализует ряд образовательных программ по подготовке квалифицированных служащих и специалистов среднего звена для удовлетворения потребностей рынка труда г.о.г. Чкаловск. 18 ноября 2022 года техникуму исполнилось 100 лет.

Дополнительное образование представлено Домом детского творчества, который в сентябре 2022 года был объединён с Детско-юношеским физкультурным центром и Школой прикладного искусства.

 Учреждения культуры
Сфера культуры округа представлена 6 учреждениями.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Детская школа искусств является единственным образовательным учреждением в сфере культуры и искусства  на территории городского округа город Чкаловск. Была создана в 1991 году после объединения Детской музыкальной (год создания - 1958) и Детской художественной (год создания - 1976) школ. 

В настоящий момент включает в себя музыкальное, художественное и хореографическое отделения. Музыкальное отделение представлено классами фортепиано, народных и духовых инструментов, хорового пения и эстрадного вокала. Общее количество учащихся в 2022-2023 учебном году - 548 человек. 

Директор - Кочеткова Татьяна Викторовна.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей В. П. Чкалова" - мемориальный комплекс, посвящённый памяти выдающегося лётчика, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. Был открыт для посетителей 7 июля 1940 года. 

Музей включает в себя мемориальный дом, где родился и вырос Валерий Чкалов, павильон – ангар, в котором экспонируется  коллекция самолетов, связанных с его летной деятельностью, включая легендарный АНТ-25. Именно на нём экипаж в составе В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова совершил свои исторические беспосадочные перелёты: в 1936-м Москва - о.Удд, в 1937-м Москва - Северный полюс - США. Ежегодно музей посещают тысячи туристов. В 2022 году их количество составило 35 437 человек.

4 октября 2022 года  на базе музея в Доме купцов Рукавишниковых был открыт первый в Нижегородской области интерактивный музейно-туристический центр для детей и молодежи "Вираж", направленный на изучение истории авиации. Изюминка его экспозиции - авиасимулятор с 15 моделями летательной техники. 

Директор - Захарова Ирина Александровна.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр ремесел ведет свою деятельность с 01 октября 1995 года. Был создан для развития народной традиционной культуры и любительского народного творчества. В его состав входят Чкаловский и Новинский центры ремесел. Обучение различным видам ремесел (лозоплетение, бисероплетение, ткачество, народная игрушка, лоскутное шитье и др., в том числе народные художественные промыслы "Новинская деревянная игрушка" и "Нижегородский гипюр") ведется в 31 клубном формировании, которые посещают более 220 человек. 

В Новинском центре ремесел находится Музей новинской игрушки, в котором посетители знакомятся с историей возникновения народного промысла и его особенностями.

Директор - Калякина Анна Александровна.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр туризма "Русские крылья“" было создано 09 января 2003 года. Располагается в Доме культуры имени В. П. Чкалова (памятник истории и культуры регионального значения), построенном в 1940 году в память о великом летчике. Является ярким примером "сталинского ампира".

Центр туризма включает в себя Музей скоростей, Выставочный зал имени Народного художника РФ А. М. Каманина, Пуреховский краеведческий музей имени Д. М. Пожарского. 

Музей скоростей посвящён развитию скорости на воде – от бурлачества к экранопланам, а также главному конструктору судов на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу Алексееву.

В Выставочном зале имени А.М. Каманина представлены картины известных советских и российских художников, чья жизнь так или иначе была связана с Чкаловском: Народный художник РСФСР Александр Каманин; заслуженный художник РФ, профессор живописи Сергей Каманин; лауреат Государственной премии, член Союза кинематографистов России Николай Маркин; член Горьковского союза художников Михаил Каманин; заслуженный работник культуры России, член Союза художников РФ Николай Мочалин и другие.

В Пуреховском краеведческом музее имени Д.М. Пожарского основными темами экспозиций является история Смутного времени и Народного ополчения 1612 года и медно-литейный промысел (литьё колокольчиков), процветавший в Пурехе с середины XIX века.

Генеральный директор - Лукина Лидия Викторовна.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" городского округа город Чкаловск Нижегородской области (МБУК ЦБС) - одно из старейших учреждений культуры. Первая библиотека, позже ставшая Центральной, была открыта в селе Василёво в 1936 году. В 1977 году библиотеки Чкаловского района были объединены в Централизованную библиотечную систему. В 2020 году на базе Катунской сельской библиотеки была открыта модельная библиотека, одна из первых в Нижегородской области. 

В настоящий момент МБУК ЦБС включает в себя 16 библиотек. Книжный фонд насчитывает 146 712 экземпляров. Количество читателей в 2022 году составило 15 252 человека. 

Директор - Василевская Ирина Альбертовна. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" городского округа город Чкаловск Нижегородской области (МБУК ЦКС) создано в результате реорганизации путём слияния муниципального бюджетного учреждения Районный Дворец культуры и спорта с муниципальными  казёнными учреждениями культуры Чкаловского района в январе 2016 года. В состав учреждения входят Дворец культуры и спорта г. Чкаловск и 12 сельских Домов культуры и Центров досуга. 

Основным структурным подразделением МБУК ЦКС является Дворец культуры и спорта г. Чкаловск. Здание Дворца культуры и спорта было построено в 1982 году. С 1982 года по 1993 год было  Домом Культуры ССРЗ им. Ульянова (Ленина). С 1993 года передано  в муниципалитет и переименовано в МБУ РДКС (Муниципальное бюджетное учреждение районный Дворец культуры и спорта). В 2019 году в городском округе город Чкаловск, благодаря национальному проекту «Культура», на базе Дворца культуры и спорта был создан виртуальный концертный зал. 

В МБУК ЦКС работает 142 клубных формирования, которые посещает 1 885 человек.

Директор – Хохлова Наталья Геннадьевна.

Памятники архитектуры и истории
Памятниками архитектуры и истории района являются в основном культовые учреждения постройки начала XVIII века:
 Покровская церковь (время постройки 1780 год) — село Милино. Церковь деревянная, двухпрестольная, построена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Храм срублен из двух восьмериков на четверике с двумя невысокими прирубами — алтарём и трапезной. Позднее трапезная была расширена, а с запада встала колокольня;
 Преображенская церковь (Спасо-Преображенский Собор) — село Пурех (первая половина XVII века). Церковь построена Дмитрием Пожарским в память освобождения Москвы от иноземных захватчиков, каменная, в честь Преображения Господня, имеет семипрестольную трапезную;
 Преображенская церковь (1819—1835 гг.) — село Вершилово. Большой и высокий цилиндр церкви поставлен на кубическое основание и дополнен особыми выступами, которые крестообразно прислонены к нему с четырёх сторон света. Нижняя часть боковых фасадов украшена портиками. Общий силуэт сооружения дополняет башня колокольни. Церковь каменная в честь Преображения господня, трехпрестольная;
 Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1824 год) — рабочий посёлок Катунки. Церковь каменная, трехпрестольная;
 Дом А. М. Мерзлякова (ныне Есиных), построен в 1860 году — деревня Мякотино. Сохранены первоначальная планировка дома, его конструкции, архитектурные детали, многие элементы интерьера. Раскрашенная в разные цвета барельефная резьба на деталях является вершиной крестьянского искусства.

Здравоохранение 
На территории района расположено 6 больничных учреждений на 420 коек, из которых 4 больничных учреждения на 360 коек находятся в городской местности (город Чкаловск, посёлок Катунки, посёлок Чистое) и 2 учреждения на 60 коек — в сельской местности. В районе работает 66 врачей различных специальностей и 223 человека среднего медицинского персонала. На 10000 человек населения в районе приходится 23,3 врача (по области — 43,2) и 78,8 человек среднего медицинского персонала (по области — 104,5). В районе также действуют две бригады скорой медицинской помощи и 7 амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) с мощностью 795 посещений в смену. Более 90 % всех мощностей АПУ расположено в городской местности.

Религия 
В районе преобладает христианское православное вероисповедание. В Чкаловском благочинии действует 7 приходов.

Храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы (Чкаловск)
До 1764 г. в Василёвой Слободе (прежнее название Чкаловска) существовало 4 монастыря: 2 мужских – Троицкий и Покровский и 2 женских – Вознесенский и Архангельский. Наиболее древней обителью была Вознесенская. Именно в ней, как гласит местное предание, некогда подвизалась инокиня Анастасия. Анастасия происходила из царского грузинского рода, но в монастыре смиренно несла пастушеское послушание. Молитва подвижницы имела особую силу на приумножение овец. Когда Анастасия скончалась, она была похоронена в Вознесенской обители в одной могиле со своим ранее умершим братом Гавриилом, иноком мужского Покровского Василёвского монастыря. 3 мая 1639 г. архимандрит нижегородского Печёрского монастыря Макарий обрёл их нетленные мощи. В 1797 г. над склепом был возведён каменный тёплый храм во имя св. вмц. Анастасии Узорешительницы. В 40-е годы XIX в. К Анастасьевской церкви была пристроена часовня, увенчанная золотой главой, а внутри устроен святой колодец. Храмовая икона представляла собой настоящее произведение искусства: писаный, почти в рост человека, образ был с любовью убран в бархатную унизанную жемчугом ризу, а по бокам обложен серебряными  с позолотой пластинами.

В 1927 г. храм во имя св. вмц. Анастасии Узорешительницы был закрыт, святыни уничтожены. В нач. 1950-х гг. эта территория, как и большая часть старого Василёво, оказалась в зоне затопления Горьковского водохранилища.

Новая жизнь прихода началась в 1998 г. на новом месте: для отправления богослужений прихожанам было передано здание бывшей столовой-ресторана. Ныне жизнь прихода разнообразна. Это воскресная школа на 30 детей, просветительские беседы для взрослых, молодежное объединение имени святителя Игнатия Брянчанинова, издается своя газета «Мир Вашему дому».

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Катунки)

Точная дата постройки не известна. В источниках фигурируют разные датировки: 1804, 1823, 1824. Являлся жемчужиной храмового ансамбля села Катунки. Главный престол был посвящён Рождеству Пресвятой Богородицы, правый - апостолам Петру и Павлу, левый - Николаю Чудотворцу. 

В 1937 году собор был передан под мастерские по производству запасных деталей к станкам и механизмам текстильной промышленности. С него были сняты купола, внутри настланы полы, устроен потолок. Рядом была построена кузница. В 1968 году мастерские были переведены на новую площадку, и освободившийся собор остался в удручающем состоянии. Кроме того, он оказался в опасной близости к кромке берега, ежегодно подмываемого водами Горьковского водохранилища.

В конце 1970-х годов по инициативе и при активном участии А.П. Лямаева, бывшего директора Катунского механического завода, местные жители собрали деньги для того, чтобы восстановить купола и покрыть часть кровли. Было проведено несколько субботников по укреплению берега. Но лишь в 1990–1991 годах удалось произвести работы по восстановлению пятиглавия и замене проржавевшего кровельного покрытия на оцинкованное. На дальнейшие ремонтные работы средств не было.

В 2003–2004 годах благодаря усилиям Николая Федоровича Полякова начался ремонт и реставрация собора, были проведены трудоемкие и дорогостоящие работы по укреплению берега, сооружен переходный мост через залив, разделяющий Катунки.  В 2004–2007 годах к храму был подведен природный газ, построена газовая котельная, собору был возвращен его внешний облик, отреставрирована внутренняя роспись. Наконец, в 2007 году возле храма была возведена новая колокольня, на которую в начале ноября того же года был поднят соборный колокол весом 3,8 тонны.Сейчас храм окружает благоустроенная набережная, откуда открывается прекрасный вид на Волгу и на величественно поднявшийся над нею собор.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы имеет престолы: главный – Рождества Пресвятой Богородицы, престол в честь апостола и евангелиста Матфея, престол — Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, а также два приставных престола – в честь Муромских чудотворцев князя Петра и княгини Февронии и святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В храме хранятся ковчеги с частицами мощей св. вмч. Пантелеимона Целителя и преподобного Сергия Радонежского, преподобного Макария Желтоводского и Дивеевских сестер, прославленных в лике новомучеников и исповедников Российских, а также святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, праведного Алексия Бортсурманского. Здесь же находятся чудом сохранившиеся иконы 19-го века с частицами мощей святого Пророка и Предтечи Иоанна, святителя Николая Чудотворца, святителя Германа Казанского, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, преподобного Серафима Саровского.

Собор является объектом культурного наследия регионального значения.

Храм в честь Преображения Господня (с. Пурех)

Заложен князем Дмитрием Михайловичем Пожарским, построен в 1625 г., является объектом культурного наследия федерального значения. 

В нём хранились реликвии, связанные с Нижегородским ополчением и подаренные лично Д.М. Пожарским. Самыми ценными были знамя ополчения, которое сейчас находится в московской Оружейной палате, и Животворящий Крест Господень, привезённый самим князем Дмитрием Михайловичем из Соловецкого монастыря в 1635 году и ныне утраченный. 

В 1935 году храм был закрыт и подвергся разорению. Некоторое время использовался под склад и капроновый цех.

Реставрация храма началась в 1988 году. В 1991-м он был возвращен верующим.

Храм в честь Преображения Господня (с. Вершилово)

Построен местными мастерами под руководством Василия Ивановича Лелекова. Строительство велось с 1819 по 1835 гг. Приход храма в то время включал в себя с.Вершилово и 28 деревень, число прихожан составляло 2 893 человека, в их числе 1 323 человек мужского и 1570 человек женского пола.

С 1937 года усилились гонения на священников прихода, отец Василий Лебедев был репрессирован, службы постепенно прекращались, колокола были сброшены и увезены, и в 1939 году храм был закрыт.

В 60-х – 70-х годах в храме располагались колхозные промыслы: пилорама в основном храме, изготовление пластмассовых деталей в трапезной части храма, водонапорная башня в колокольне. Пожар в 1976 году уничтожил все внутренние росписи и перекрытия в колокольне.

В 1995 году Указом Президента РФ от 21.02.95 г. № 176 храм Преображения Господня признан объектом культурного наследия федерального значения, и включен в Единый Государственный Реестр. 8 июля 1997 года сельским сходом было принято решение о возрождении храма и возобновлении в нем богослужений. Первая служба была проведена 19 августа 1998 года в день престольного праздника Преображения Господня.

Храм в честь Преображения Господня (с. Сицкое)

Построен в 1831 году. Был заложен ещё в царствование Екатерины II в 1789 и строился в течение 42 лет всем миром. 

В 1937 году после ареста всех священнослужителей храм был закрыт и разграблен, колокола сброшены, фундамент каменной ограды был разобран на строительство фермы. В первый год Великой Отечественной войны в церкви разместили 120 лет, которые рыли оборонительные рубежи.

Возрождение храма началось в 1989 году (ровно через 200 лет с его основания в 1789). Была восстановлена колокольня и трапезная. С назначением нового священника - иерея Александра Якимова - в 1997 году начался новый этап восстановительных работ: взялись за реконструкцию летнего храма, побелили стены изнутри и снаружи, восстановили семиярусный иконостас.

Храм является объектом культурного наследия регионального значения.

Храм в честь Воскресения Христова (д.Матренино)

Храм кирпичный, 3-х престольный , кладбищенский. Построен в 1805 г. Центральный престол летнего храма освящен в честь Воскресения Христова.Правый придел зимнего храма в честь пророка Илии. Левый придел в честь Св. Николая Чудотворца. Сооружена 3-х ярусная колокольня.

В конце 30-х была разорена и разрушена. В 1980-х рядом был размещен ракетный дивизион ПВО, тогда же была снесена колокольня.

В 1990-х храм был возвращен Русской Православной Церкви. Было начато восстановление. Храм был практически отстроен заново, возведена колокольня. В настоящее время храм продолжает восстанавливаться.

Храм в честь преп. Серафима Саровского (д.Урково)

Деревянная церковь во имя прп. Серафима возведена в традициях шатровых храмов, характерных для Русского Севера. Инициатором проекта и главным благотворителем строительства выступил Виктор Владимирович Клочай, в то время вице-губернатор Нижегородской области. Освящение храма, заложенного в год 250-летия со дня рождения св. Серафима Саровского, состоялось в 2005 г.. Храм имеет святыни: икона с частицей мощей преп. Серафима Саровского, преп. Сергия Радонежского, преп. Макария Желтоводского; икона с частицей мощей жен – дивеевских; икона с частицей мощей преп. Олега Брянского.

Благотворительность 
С 2014 года зарегистрирован Благотворительный фонд «Возрождение Родной земли», занимающийся поддержкой людей и сообществ г. о. г. Чкаловск.

Знаменитые уроженцы 
 Чкалов, Валерий Павлович, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, родился в 1904 году в посёлке Василёво-Слобода;
 Каманин, Александр Михайлович, советский художник-живописец и пейзажист. Член Союза художников СССР (1936). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956). Народный художник РСФСР (1976). 
 Клочков Владимир Васильевич, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Грачев Аким Герасимович, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Разумовский Иван Иванович, председатель колхоза «Авангард» Чкаловского района Горьковской области. Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета РСФСР.
 Лебедев, Геннадий Степанович — Герой Советского Союза, родился в д. Фирсово.

Примечания 

Городские округа Нижегородской области